Открытая гимназия фонда «Терезианская академия» (; сокр. Терезианум, ) — частная школа на общественных правах, расположенная в венском районе Виден по адресу Фаворитенштрассе, дом 15.

История 
В 1746 году Мария Терезия продала иезуитам барочный замок «Фаворита» при условии открытия там рыцарской академии для лучших представителей аристократического юношества. Основной задачей стало воспитание образованных и лояльных чиновников и дипломатов. В 1783 году император Иосиф II упразднил все рыцарские академии, в том числе и Терезианум. В 1797 году император Франц II одобрил возобновление деятельности Терезианума под руководством пиаристов. Фасад здания был реконструирован в стиле классицизма. После мартовской революции 1848 года император Франц Иосиф I разрешил прием в академию детей буржуа. В 1938 году, после аншлюса, деятельность академии была прекращена, и в её здании было открыто национал-политическое учебно-воспитательное заведение (НПЕА). После принятия в 1955 году Декларации о независимости Австрии Фонду было возвращено его недвижимое имущество, и в 1957 году обучение было возобновлено. С 1989 года в Терезианум принимаются и девочки.

В настоящее время 
Наряду с основной общеобразовательной подготовкой, стремящейся к университетской, делается упор на изучение иностранных языков. К обязательным предметам относятся, помимо математики и немецкого языка, также английский, французский, латинский и русский языки — что воспитывает в учащихся интернационализм. Также преподаются факультативные дисциплины в областях спорта, искусства, творчества, информационных и коммуникационных технологий, музыки и экономики. Особое внимание уделяется воспитанию у терезианцев хороших манер.

Площадь школьной территории составляет 50000 квадратных метров и включает в себя большое футбольное поле, два футбольных поля меньших размеров, плавательный бассейн, теннисный корт, беговую дорожку, два поля для игры в пляжный волейбол, баскетбольное поле, а также старый малый зал и большой зал, где можно заняться десятками других видов спорта (например, оборудованы большой и малый скалодромы).

В настоящее время в Терезиануме обучаются почти 800 человек. Многие из них приезжают из федеральных земель или из-за границы и в связи с этим могут проживать в имеющемся интернате, который осуществляет свою деятельность совместно с венским французским лицеем (Lycée Français de Vienne).

Набор преподавателей проводится руководством гимназии совместно с Венским советом по вопросам образования.

В сентябре 2011 года на территории гимназии были открыты детский сад и восьмилетняя школа.

Известные выпускники 
 Аббас II Хильми
 Петер Альтенберг
 Альфонс XII
 Иштван Бетлен
 Николай Василько
 Экрем Влёра 
 Эрнст Гомбрих
 Димитрис Друцас
 Йосип Елачич
  Карой III Зичи
 Константин Иречек
 Эрнест фон Кёрбер
 Эрнст Кисс
 Рихард Куденхове-Калерги
 Влодзимеж Ледуховский
 Карл Люгер
 Титу Майореску
 Аурел Ончул
 Эртогрул Осман
 Макс Фердинанд Перуц
 Клеменс Пирке
 Йозеф Радецкий
 Ференц Сеченьи
 Казимир Твардовский
 Йозеф Шумпетер
 Иоганн Генрих Готлиб фон Юсти
 Ганс Ярай

Литература 
 Schlöss, Erich; Ögg, Franz; Kröll, Heinz. Das Theresianum auf der Wieden Einfahrt Tag und Nacht freihalten. — Wien: Verlag Schendl, 1983. — ISBN 3-85268-081-6.
 Guglia/Taschner/Kröll. Das Theresianum in Wien. — Wien: Böhlau Verlag, 1996. — ISBN 3-205-98510-9.
 Хаванова О.В. Заслуги отцов и таланты сыновей: венгерские дворяне в учебных заведениях монархии Габсбургов, 1746-1784. - Санкт-Петербург, 2006.

Примечания

Ссылки 

 Сайт учебного заведения
 Theresianum

Учебные заведения, основанные в 1746 году
Учебные заведения Вены
Дворцы и замки Вены
Появились в 1746 году в Австрии
Виден (Вена)